The Forgotten Tales () — альбом-компиляция группы Blind Guardian, выпущенный в 1996 году. Содержит ремейки различных песен из творчества Blind Guardian и других артистов.

Список композиций

Участники записи 
 Ханзи Кюрш — вокал, бас-гитара;
 Андре Ольбрих — ведущая гитара;
 Маркус Зипен — ритм-гитара;
 Томен Стаух — ударные.

Ссылки 
 The Releases Of Blind Guardian

Альбомы Blind Guardian
Сборники 1996 года
Трибьют-альбомы
Сборники Virgin Records